Кичинський — колишнє село, Ярський район, Удмуртія (Росія)

 Кичинський Анатолій Іванович — український поет